Gemen (Borken), een stadsdeel van Borken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Gemen (Schöppingen), een plaats in de gemeente Schöppingen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Rijksheerlijkheid Gemen, een rijksheerlijkheid binnen het Heilige Roomse Rijk met de eerstgenoemde plaats als machtscentrum